Ки́ев-2

 Киев-2 — марка троллейбуса.
 Киев-2 — советский фотоаппарат.
 Киев-2 — украинский добровольческий батальон.

См. также 
 Киев (значения)